

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 627—585 (628—586 или 590—550) — Тиран Коринфа Периандр, сын Кипсела. Один из Семи мудрецов. Основание Истмийских игр. Создание сильного флота. Строительство волока судов через Истм. Захвачен Эпидавр, подчинена Керкира. Расцвет Коринфа.
 627—612 — Царь Ассирии Синшаруишкун (Сарак или Ашшурэтелилани), сын Ашшурбанапала.
 Синшаруишкун и военачальник Синшумулишир занимают Вавилон.

Китай 
 33-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной циньское войско выступило в поход на восток, Му-гун назначил полководцами Мэнмин Ши, Си-ци Шу и Бо-и Бина. Старые полководцы Байли Си и Цзянь-шу оплакивали уходящих и предрекли поражение. По мнению Л. С. Васильева, поход был организован для того, чтобы «прощупать Цзинь на прочность».
 Циньское войско прошло земли Цзинь, а также мимо столицы Чжоу. Они недостаточно почтительно поклонились вану, и чжоуский сановник Вансунь Мань предрёк их поражение (его речь приведена в эпизоде 19 «Го юй») (согласно гл. 39 «Ши цзи», в 12 луне 628 года они прошли мимо цзиньской столицы, а весной мимо столицы Чжоу).
 Циньцы хотели внезапно напасть на Чжэн, но во 2 луне Сянь Гао, встретив их у княжества Хуа, перехитрил их, подарив им 12 быков и сказав, что чжэнцы готовы к обороне. Тогда циньцы разрушили Хуа.
 Во 2 луне циский посол Го Гуй-фу (Го Чжуан-цзы) прибыл с визитом в Лу.
 В Цзинь был траур. Цзиньский Сян-гун надел чёрные траурные одежды и по совету Сянь Чжэня повёл войска Цзинь и цзянь-жунов в поход. В 4 луне, в день синь-сы он разгромил циньское войско у Яо, в теснине у горы Сяошань. Ни один из солдат не спасся, три военачальника попали в плен. Вслед за этим, в 4 луне в день гуй-сы Сян-гун захоронил отца. По просьбе вдовы Вэнь-гуна (циньской княжны) военачальники были отпущены, ибо она обещала, что Му-гун сварит их живыми. Сянь Чжэнь бросился в погоню, но они уже переправились через Хуанхэ. Однако Му-гун восстановил их в званиях.
 В 4 луне племена ди вторглись в земли Ци.
 В 4 луне луский гун, воюя с Чжу, овладел местностью Цзы-лоу. Осенью войну с Чжу вёл луский военачальник гун-цзы Суй.
 Осенью в битве при Цзи цзиньские войска Сянь Чжэня разбили ди, но сам Сянь Чжэнь погиб.
 В 10 луне луский князь отправился в Ци, в 12 луне вернулся.
 В 12 луне, в день и-сы во дворце «Малая Цинь» умер князь Лу Си-гун, ему наследовал Син (Вэнь-гун, эра правления 626—609).
 В 12 луне в Лу отметили урожай слив и персиков, иней не повредил растениям.
 В 12 луне войска Цзинь, Чэнь и Чжэн воевали с Сюй (которое перешло на сторону Чу).
 Цзиньское войско было направлено в Цай, где ему противостояли чусцы. Чуская армия отступила, за что его командующий Цзы Шан был обвинён в трусости, оклеветан в получении даров от Цзинь и казнён.

См. также

Примечания